De hoofdbetekenis is Grenache Noir, een blauwe druivenras

Andere varianten zijn:
Grenache Gris
Grenache Blanc